Stavoli, caratteristiche case di montagna
 Stavoli, frazione di Moggio Udinese